Magritte: Beste Filmmusik (Meilleur musique originale)

Gewinner und Nominierte in der Kategorie Beste Filmmusik (Meilleur musique originale) seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden die besten einheimischen Filmproduktionen im Bereich Filmmusik des vergangenen Kinojahres. 

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem Originaltitel angegeben.

Preisträger 
2011
 Mr. Nobody – Pierre Van Dormael
 Diamant 13 – Frédéric Vercheval
 A Town Called Panic – Bernard Plouvier

2012
 Les Géants – Bram Van Parys
 Rundskop  –  Raf Keunen
 Krach – Frédéric Vercheval

2013
 Mobile Home – Coyote, Renaud Mayeur, François Petit und Michaël de Zanet
 L'Hiver dernier – DAAU
 38 témoins – Arne Van Dongen

2014
 Le Monde nous appartien – Ozark Henry
 Le Sac de farine – Christophe Vervoort
 Au nom du fils – Michelino Bisceglia

2015
 Puppylove – Soldout (David Baboulis und Charlotte Maison)
 Henri – Wim Willaert
 Pas son genre – Frédéric Vercheval

Filmmusik
Erstverleihung 2011
Magritte Beste Filmmusik